El término Holbrook puede hacer referencia a:

Inglaterra:
 Holbrook (Derbyshire)
 Holbrook (Suffolk)
 Holbrook (Yorkshire del Sur)

Las siguientes localidades y divisiones administrativas de Estados Unidos:
Holbrook, ciudad estadounidense en el Estado de Arizona;
Holbrook, pueblo en el Estado de Massachusetts;
Holbrook, lugar designado en el censo estadounidense en el Estado de Massachusetts;
Holbrook, villa estadounidense en el Estado de Nebraska;
Holbrook, lugar designado por el censo estadounidense en el Estado de Nueva York;
Distrito electoral de Holbrook, en el Estado estadounidense de Nebraska;

Y a las siguientes personas:
Holbrook Blinn, actor estadounidense (1872-1928);
Hal Holbrook, actor estadounidense (n. 1925);
John Edwards Holbrook, zoólogo, herpetólogo y naturalista estadounidense (1794-1871);
Michael Holbrook, más conocido como Mika, cantante y compositor libanés-británico (n. 1983).